Lombok heeft meerdere betekenissen:

 Lombok (eiland), een Indonesisch eiland
 Sasak (taal), ook wel Lombok genoemd, een Bali-Sasak-taal die vooral wordt gesproken op het eiland Lombok
 Lombok (Utrecht), een deel van de Utrechtse wijk West
 Lombok (Arnhem), een wijk in Arnhem
 Lombok (Noordwolde), een (voormalig) buurtschapje in Noordwolde-Zuid
 Landgoed Lombok, een landgoed bij Leersum
 Lombokheuvel, een heuvel op dat landgoed
 Lombok (peper), een kleine, scherpe peper uit de Indonesische keuken.